Nag – rzeka w środkowych Indiach na wyżynie Dekan
 kod IATA portu lotniczego Nagpur
 N-acetyloglukozamina
 NAG (motoryzacja) – niemiecki producent samochodów